Finalen om Europamesterskabet i fodbold 2008 var den 13. finale siden turneringens etablering i 1960. Den blev spillet den 29. juni 2008 på Ernst Happel Stadion i Østrigs hovedstad Wien, og skulle finde vinderen af Europamesterskabet i fodbold 2008. De deltagende hold var  og .

Spanien vandt 1-0 på et mål af Fernando Torres, der også blevet kåret til kampens bedste spiller. Det var kun anden gang at et hold blev europamester, ved at vinde samtlige kampe i turneringen. Første gang det skete var ved EM 1984, hvor  vandt på hjemmebane. Spanien var også første hold til at gå igennem turneringen som ubesejret, siden tyskernes sejr i 1996.

Kampen

Detaljer

Statistik

Eksterne henvisninger 

 UEFA.com – Holdopstillinger 
 UEFA.com – Events

Referencer 

Finalen
2008 - Finalen
Spaniens fodboldlandshold
Tysklands fodboldlandshold
Sport i Wien